То́бин () — фамилия. Известные носители:

 Тобин, Алекс (род. 1965) — австралийский футболист.
 Тобин, Амон (род. 1972) — бразильский музыкант.
 Тобин, Бекка (род. 1986) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Тобин, Джеймс (1918—2002) — американский экономист.
 Тобин, Джозеф (более известен как Тобин Белл; род. 1942) — американский актёр.
 Тобин, Джозеф Уильям (род. 1952) — американский и ватиканский прелат и куриальный сановник, редемпторист.
 Тобин, Йоланде (род. 1930) — швейцарская фигуристка-одиночница.
 Тобин, Женевьева (1899—1995) — американская актриса.
 Тобин, Питер (1946—2022) — британский (шотландский) серийный убийца, насильник и грабитель.